Giuseppe Pecci (né le  à Gubbio en Ombrie et mort le  à Gubbio) est un cardinal italien du . Il n'est pas parent avec les deux autres cardinaux Pecci du , le pape Léon XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci) et Giuseppe Pecci.

Biographie 
Giuseppe Pecci est vicaire général dans le diocèse Gubbio. Il est élu évêque titulaire de Cesaropoli et administrateur apostolique de Gubbio  en 1839. Il est transféré au diocèse de Gubbio en 1842. Pecci est créé cardinal par le pape Pie IX lors du consistoire du .

Sources 
 Fiche du cardinal Giuseppe Pecci sur le site fiu.edu

Liens externes 

Évêque de Gubbio
Cardinal italien du XIXe siècle
Cardinal créé par Pie IX
Naissance à Gubbio
Naissance dans les États pontificaux
Naissance en avril 1776
Décès à Gubbio
Décès en janvier 1855
Décès à 78 ans